Ачахтах () — топоним в России якутского происхождения.

 Ачахтах — озеро, в левобережье р. Тюкян, координаты 63°44'	119°49’.
 Ачахтах — река, правый приток р. Сытыкан, координаты 66°18'	112°03’.
 Ачахтах — озёра, в правобережье р. Селеннях, координаты 69°06'	137°57’.

Примечания